Nipissing – jezioro w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Nipissing – gmina w prowincji Ontario
 Nipissing University – uniwersytet w prowincji Ontario
 Dystrykt Nipissing – jednostka administracyjna w prowincji Ontario

Zobacz też: West Nipissing (Ontario)